Джеймс Эберкромби, лорд Донфермлин (;  — ) — британский политик, сын Ральфа Эберкромби.

Биография 
В 1807 году вступил в парламент, где примкнул к партии вигов.

В 1827 году получил при лорде Каннинге звание генерал-аудитора, но сложил его с себя в 1828 году по вступлении в правительство партии тори. Вскоре за тем назначен первым бароном шотландского казначейства. Занимал эту должность до 1832 года, когда по его же предложению она была упразднена.

В 1832 году выбран в парламент от города Эдинбург, в 1834 году сделан членом образованного лордом Мельбурном кабинета, а в 1835 году, равно как и в 1837 году, после вступления на престол королевы Виктории, был избран в спикеры нижнего парламента.

В 1839 году оставил должность спикера и возведён в звание пэра с титулом барона Донфермлина.

В 1858 году умер в своём поместье близ Эдинбурга.

Имел сына, Ральфа Эберкромби, второго лорда Донфермлина, со смертью которого в 1868 году прекратилось звание пэров Донфермлин.

Примечания

Литература 
 

Политики Великобритании
Виги Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1807—1812)
Члены парламента Соединённого королевства (1812—1818)
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1835—1837)
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)
Спикеры палаты общин Соединённого Королевства
Члены Тайного совета Великобритании
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Баварской академии наук